Il singolare del torneo di tennis Swedish Pro Tennis Championships 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale 6–0, 6–3, 6–1 Roy Emerson.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Pro Tennis Championships 1972